El término mexicano (o su femenino, mexicana) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a lo perteneciente o relativo a México, país de América del Norte;
 al pueblo mexicano, conjunto de personas que se identifican como pertenecientes a México;
 a la nacionalidad mexicana, condición jurídica que reconoce la pertenencia de una persona al Estado mexicano;
 a Mexicana de Aviación, una aerolínea;
 a Mexicana (repositorio digital), un repositorio digital de la Secretaría de Cultura de México;
 al náhuatl o «mexicano», o lo perteneciente o relativo a este idioma yuto-azteca o a sus hablantes.

Enlaces externos